Heidkopf ist der Name von Bergen und Erhebungen in Deutschland (sortiert nach Höhe):

 Heidkopf (Olsberg) (715,3 m), im Rothaargebirge, bei Olsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Heidkopf bzw. Heidekopf (Hallenberg) (703,8 m), im Rothaargebirge, bei Hallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Heidkopf (Schmallenberg) (665,9 m), im Rothaargebirge, bei Jagdhaus (Schmallenberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Heidkopf (Schillingen) (530,2 m), im Osburger Hochwald, bei Schillingen, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Heidkopf (Holzwinkel) (520,0 m), im Holzwinkel, bei Gablingen im Landkreis Augsburg, Bayern
 Heidkopf (Niederbrombach) (459,6 m), bei Niederbrombach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Heidkopf (Rhön) (443 m), in der Rhön, bei Eichenzell, Landkreis Fulda, Hessen
 Heidkopf (Spessart) (371,3 m), im Spessart, auf der Grenze von Alzenau und Freigericht, Landkreis Aschaffenburg und Main-Kinzig-Kreis, Bayern und Hessen
 Heidköpfe (337 m), drei Gipfel der Sölzert im Spessart, nahe Horbach (Freigericht), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Heidkopf (Hürtgenwald) (361 m) südwestlich von Nideggen, Nordrhein-Westfalen
 Heidkopf (Hahnenkamm) (325,2 m), am Hahnenkamm im Spessart, bei Michelbach (Alzenau), Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Heidkopf (Wiehengebirge) (272,6 m), im Wiehengebirge, bei Lübbecke, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Heidkopf (Druxberger Hügelkette) (193,8 m), in der Druxberger Hügelkette, bei Altbrandsleben (Oschersleben), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Siehe auch
 Heidekopf
 Heidenkopf